Schneebeli ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav A. Schneebeli (1853–1923), deutschamerikanischer Politiker
 Heinrich Schneebeli (1849–1890), Schweizer Physiker und Hochschullehrer
 Herman T. Schneebeli (1907–1982), US-amerikanischer Politiker
 Sabina Schneebeli (* 1963), Schweizer Schauspielerin
 Salome Schneebeli (* 1962), Schweizer Tänzerin, Choreografin und Künstlerin
 Sandro Schneebeli (* 1974), Schweizer Jazzmusiker
 Werner Schneebeli (* 1942), Schweizer Textautor, vor allem im Bereich Weihnachtslieder
 William Schneebeli (1874–1947), Schweizer Zeichenlehrer, Illustrator, Kinderbuch-Autor und Herausgeber von Zeichen- und Malbüchern

Siehe auch:
 Schnaebeli